El Coro de Madrigalistas de la Pontificia Universidad Católica del Perú es un conjunto dedicado a cultivar y difundir la música coral de cámara. Cuenta entre sus integrantes con algunos solistas de reconocida trayectoria en Lima y el repertorio que cultiva abarca obras desde el renacimiento hasta el periodo contemporáneo, incluyendo composiciones coloniales latinoamericanas.Su actual director es el maestro Antonio Paz

Historia 

El Coro de Madrigalistas fue fundado en el año de 1996 por la maestra Digna Guerra, directora del Coro Nacional de Cuba, a partir del Primer Taller de Canto Coral que se desarrolló en Lima en ese año. El maestro Antonio Paz, su actual director, fue escogido entre los participantes del taller para continuar con la dirección del coro.

En el año 2000 asistió al «Tercer Festival de Música Renacentista y Barroca Americana” en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sin duda el más importante evento latinoamericano de su género. En el año 2003 fue invitado al Festival Internacional de Coros de Guayaquil siendo considerado como uno de los mejores coros del festival. Ha grabado tres discos compactos producidos por el Centro de Estudios Investigación y Difusión de la Música Latinoamericana de la PUCP, uno de los cuales contiene su participación en Ecuador. Asimismo las ciudades de Arequipa, Cusco, Huánuco, Trujillo y Piura han disfrutado de su arte.

Ha participado en diversas oportunidades en la temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional habiendo interpretado entre otras obras la Misa en Sol Mayor de Antonín Dvořák, Salmo 42 de Felix Mendelssohn , Oda a Santa Cecilia de G.F.Haendel bajo la dirección de distinguidos maestros como Armando Sánchez Málaga, Werner Pfaff y José Carlos Santos.

El Coro de Madrigalistas, respaldado por el Centro de Estudios Investigación y Difusión de la Música Latinoamericana de la PUCP, ha sido promotor y participante activo de dos cursos para directores de coro dictados en Lima los años 2002 y 2003 por el maestro alemán Werner Pfaff, que congregó a directores corales de diversas partes del país.

En el año 2004 presentó “Música del siglo de oro de los Virreinatos del Perú y la Nueva España” bajo la dirección del reconocido investigador y director peruano Aurelio Tello, con la participación del “Conjunto de Música Antigua de la PUCP” 

En noviembre del año 2005, el coro fue invitado a participar en el Tercer Festival Internacional de Música Clásica Contemporánea de Lima, encargándosele el estreno de la obra “Viento, Agua, Piedra” para coro mixto a capella del compositor peruano Douglas Tarnawiecki, con texto del Octavio Paz estrenándola en el concierto de clausura del festival con notable éxito. En diciembre del mismo año compartió un concierto navideño con el renombrado pianista sueco Helge Antoni, organizado por la Municipalidad de Miraflores, el mismo que motivó los más elogiosos comentarios.

En el décimo año de su creación, el coro inició sus actividades con una presentación para la Defensoría del Pueblo en el Palacio de Torre Tagle, el 21 de marzo. A su vez, presentó dos programas en diferentes salas de Lima durante la primera mitad del año. Los programas se titularon “Música Coral del Perú y del Mundo” y “Madrigales y algo más…”. Del 2 al 5 de noviembre el coro participó en “Cantoral”, Festival Internacional de Coros Arequipa-Perú, efectuando un concierto didáctico para escolares y un concierto de gala, ambos en el Teatro Municipal de Arequipa, para beneplácito del público asistente. El 15 de diciembre el coro participa en la clausura del Festival Coral Navideño del ICPNA, en el Auditorio ICPNA Miraflores, concierto compartido con el Coro de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo. Para coronar el décimo aniversario el Coro de Madrigalistas lanza su página web con dominio propio ([www.madrigalistas.com]) y toda la información disponible acerca de sus integrantes, historia, giras y presentaciones.

Durante el año en curso, el coro presentó un concierto de música tradicional peruana, “Cantos y Danzas del Perú”, en colaboración con CEMDUC (Centro de Música y Danza de la PUCP). Durante el mes de mayo fue seleccionado para participar en el Festival Internacional de Música Coral de Nancy, Francia; llevado a cabo en la ciudad de Nancy (Francia), esta actividad formó parte de la Gira Voces peruanas para el mundo, la cual incluyó además conciertos en las ciudades de Estrasburgo (Francia) y Stuttgart (Alemania). Durante esta gira el coro compartió escenario con coros de Europa y Asia.

Objetivos, misión 

El Coro de Madrigalistas tiene como principal objetivo el estudio, interpretación y difusión de la música coral de cámara. Si bien la esencia del conjunto se mantiene en el repertorio renacentista, acorde con su denominación de madrigalistas, trata de trasladar este espíritu aplicando la técnica y el detalle en la interpretación polifónica al repertorio de otras épocas. Esto permite, por un lado, brindar una gama de expresiones artísticas mucho más variada e interesante a diferentes públicos y por otro cubrir en parte un vacío existente en el Perú interpretando obras de compositores actuales.
 
Dentro de sus objetivos, además de la difusión de la música universal, está el difundir el repertorio peruano y latinoamericano con un acento en obras de compositores peruanos vivos. También se ha propuesto establecer un intercambio con coros de diferentes lugares, dentro y fuera del Perú; así como acercar al público al lenguaje coral y musical para contribuir a su desarrollo integral. Asimismo, el Coro de Madrigalistas se ha encargado de la organización de cursos para directores de coro con directores invitados, como el maestro Werner Pfaff en dos oportunidades, sirviendo como coro piloto para dichos eventos.

Página web 
Oficial

Coros de Perú
Madrigalistas Pontificia Catolica Peru
Pontificia Universidad Católica del Perú
Pontificia Universidad Catolica del Peru
Grupos de música formados en 1996